Diabolisch ist der Titel folgender Filme:
 Diabolisch (1971), britisch-italienisch-deutsch-spanischer Thriller von James Kelly und Andrea Bianchi
 Diabolisch (1996), US-amerikanischer Thriller von Jeremiah S. Chechik